Don't Close Your Eyes (EP)
Don't Close Your Eyes (canção de Kix)
Don't Close Your Eyes (canção de Max Jason Mai)

Desambiguação